Международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естественнонаучного образования TIMSS () — это программа, организованная Международной ассоциацией по оценке учебных достижений IEA. Данное исследование позволяет сравнить уровень и качество математического и естественнонаучного образования учащихся 4-х классов начальной школы и учащихся 8-х классов в различных странах мира, а также выявить различия в национальных системах образования.

Исследование проводится циклично — один раз в четыре года, и к настоящему времени было проведено семь раз: в 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 и 2019 годах.

При этом трижды с 1995 года (последний раз в 2015 году) проводилось «расширенное» исследование (Advanced TIMSS), включающее в себя изучение достижений обучающихся последнего класса школы (в России это 11-й, в США — 12-й и т. д.).

Краткая информация об исследовании TIMSS 
Основной целью международного исследования TIMSS является сравнительная оценка качества математического и естественнонаучного образования в начальной и основной школе. Каждые четыре года оцениваются образовательные достижения учащихся 4 и 8 классов, включающие не только их знания и умения, но и отношения к предметам, интересы и мотивации к обучению. Исследование спланировано таким образом, что его результаты позволяют отслеживать тенденции в математическом и естественнонаучном образовании участвующих стран каждые 4 года, когда учащиеся 4 классов становятся учащимися 8 класса. Таким образом, осуществляется мониторинг учебных достижений учащихся начальной и основной школы, а также
изменений, происходящих в математическом и естественнонаучном образовании при переходе из начальной в основную школу.

Дополнительно изучаются особенности содержания школьного математического и естественнонаучного образования в странах-участницах
исследования, особенности учебного процесса, а также факторы, связанные с характеристиками образовательных учреждений, учителей, учащихся и их семей. Для этого дополнительно к международному тестированию проводится анкетирование учащихся, учителей и администрации школ, участвовавших в исследовании. Полученные данные позволяют выявить факторы, влияющие на
результаты тестирования, и объяснить состояние математического и естественнонаучного образования в странах-участницах исследования.

В проведении исследования и разработке его инструментария принимают участие многие научно-исследовательские центры и профессиональные организации мира: Служба тестирования в области образования (ETS — Educational Testing Service, США), Канадский центр статистики (Statistics Canada), Секретариат Международной ассоциации по оценке образовательных достижений (IEA,
Нидерланды), Центр обработки данных Международной ассоциации по оценке образовательных достижений (DPC IEA — Data Processing Center IEA, Германия) и др. Для координации усилий специалистов разных стран были созданы совещательные комитеты, состоящие из ведущих специалистов мира. Координация всего исследования осуществлялась Международным координационным центром в
Бостонском колледже (ISC — International Study Center, Boston College, США).

В России данное исследование осуществляется Центром оценки качества образования Института содержания и методов обучения Российской академии образования (ИСМО РАО) при активном участии Министерства образования и науки РФ и органов управления образованием регионов.

Характеристика инструментария исследования 
В качестве основы для разработки инструментария исследования TIMSS используется специальный рамочный документ «TIMSS Assessment
Frameworks and Specifications», в котором определены общие подходы к оценке образовательных достижений по математике и естествознанию, разработке тестов и тестовых заданий, описано проверяемое содержание по математике и естествознанию, а также виды познавательной деятельности, которые должны продемонстрировать учащиеся при выполнении заданий, перечислены основные факторы, характеризующие учащихся, учителей и образовательные учреждения, для анализа которых собирается информация в процессе анкетирования, приведены примеры заданий.

Инструментарий международного исследования TIMSS включает:
 тесты достижений;
 анкеты (для учащихся, учителей, администрации образовательного учреждения, экспертов в области образования, наблюдателей за качеством исследования);
 методическое обеспечение (руководство для национальных координаторов по организации и проведению исследования, руководство по формированию выборки, руководство для школьных координаторов, руководство по проведению тестирования, руководства по проверке заданий со свободными ответами, руководство по вводу данных и др.);
 программное обеспечение (по отбору классов и учащихся, по вводу данных).

Международные тесты разрабатываются на основе следующих принципов:
 адекватный охват проверяемого содержания и видов учебно-познавательной деятельности;
 максимальное соответствие содержания международных тестов изучаемому материалу в большинстве стран-участниц;
 обеспечение связи тестов;
 значимость проверяемого содержания с точки зрения развития математического и естественнонаучного образования;
 соответствие возрастным особенностям учащихся, для оценки достижений которых разрабатывался тест;
 соответствие требованиям, предъявляемым к массовым исследованиям.

Для оценки математической и естественнонаучной подготовки учащихся в тесты (в каждый вариант) включаются задания и по математике, и по естествознанию. Используются задания разного типа (с выбором ответа, с кратким и полным развернутым ответом, практические задания).

Оценка результатов 

Для оценки по математике и естествознанию учащихся 4 и 8 классов используется  (). Данная теория позволяет на основе выполнения учащимися ограниченного числа заданий (60-70) и с учетом их личностных характеристик, характеристик учителей и образовательных учреждений (ответов на вопросы анкет) определить количественные показатели для каждого учащегося и каждой страны, которые характеризуют вероятность выполнения всех заданий международного банка отдельными учащимися или всей выборкой учащихся.

Результаты международного тестирования по математике и естествознанию для учащихся 4 и 8 классов обрабатываются и анализируются отдельно. В результате статистической обработки результатов исследования каждому учащемуся приписываются баллы по 1000-балльной шкале отдельно за выполнение заданий по математике и естествознанию.

Международные шкалы результатов учащихся 4 и 8 классов были построены в 1995 году с учетом того, что среднее значение средних баллов всех стран-участниц исследования было принято за 500 со стандартным отклонением 100. Результаты всех последующих исследований отображаются на шкале 1995 года, что позволяет обеспечить сравнение результатов и выявление тенденций в их изменении.

Результаты исследования TIMSS-2003 
В исследовании TIMSS-2003 приняли участие 46 стран мира.

По сложившейся традиции в исследованиях, Англия, Шотландия, Северная Ирландия, франкоговорящая часть Бельгии, Гонконг и Тайвань представлены как самостоятельные участники, поскольку имеют свои существенные отличия в образовательных системах.

В российскую выборку были включены только школы с русским языком обучения. Всего от России в исследовании участвовало 419 школ, 3963 выпускника начальной школы (из них 1102 или 28 % обучались по программе «1-3», 2861 или 72 % — по программе «1-4») и 4667 учащихся 8 класса.

Примечание: Звёздочкой (*)помечены страны, не выполнившие некоторые обязательные требования к формированию выборки

Результаты исследования TIMSS-2007 
В исследовании TIMSS-2007 приняли участие около 425 000 учащихся из 45 стран.

Примечание: Звёздочкой (*)помечены страны, не выполнившие некоторые обязательные требования к формированию выборки

Результаты исследования TIMSS-2011 
В исследовании TIMSS-2011 приняли участие около 600 000 учащихся из 60 стран. По сложившейся традиции в исследованиях, Англия, Шотландия, Северная Ирландия, франкоговорящая часть Бельгии, Гонконг и Тайвань представлены как самостоятельные участники, поскольку имеют свои существенные отличия в образовательных системах.

От России участвовало 412 образовательных учреждений из 50 регионов страны. Из них в 202 учреждениях проводилось тестирование выпускников начальной школы (4467 учащихся 4 классов), и в 210 — тестирование учащихся 8 классов (4893 учащихся).

Для исследования математической и естественнонаучной подготовки выпускников начальной школы использовалось 347 заданий (175 по математике и 172 по естествознанию). Из этих заданий были сформированы 28 блоков (14 по математике и 14 по естествознанию), каждый из которых повторялся в двух вариантах. Всего использовалось 14 разных вариантов. По такому же принципу формировались 14 вариантов и для 8 класса, но число заданий было больше — 434 (217 по математике и 217 по естествознанию).

На выполнение всего теста отводилось 72 минуты (2 теста по 36 минут с перерывом) в 4 классе и 90 минут (2 теста по 45 минут с перерывом) в 8 классе. Всего в каждом варианте теста для учащихся 4 класса было 39-51 задание по математике и естествознанию, а для учащихся 8 класса — 48-59 заданий.

Российские учащиеся продемонстрировали стабильно высокий уровень подготовки и по результатам исследования везде вошли в первую десятку.

Результаты исследования TIMSS-2015

Результаты исследования TIMSS-2019

См. также 
 PIAAC — Программа международной оценки компетенции взрослых
 PISA — Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся
 PIRLS — Международное исследование качества чтения и понимания текста
 ICCS — Международное исследование качества граждановедческого образования
 TALIS — Международное сравнительное исследование учительского корпуса
 ICILS — Международное исследование компьютерной и информационной грамотности

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт международного исследования TIMSS
 Достижения российских школьников. Инфографика РИА новости, 1
 Достижения российских школьников. Инфографика РИА новости, 2
 Результаты международного исследования TIMSS-2011, МинОбрНауки РФ, 1,1 MB
 Центр оценки качества образования
 Результаты исследования TIMSS-2015
 Итоги участия в международном исследовании TIMSS-2015

Педагогическая психология
Школьное образование
Среднее образование